Da Buzz – szwedzka grupa muzyczna, wykonująca eurodance i pop.

W skład zespołu, który istnieje od 1999 roku, wchodzą wokalistka Annika Thörnquist oraz Per Lidén i Pier Schmid (wszyscy pochodzą z Karlstadu). Grupa ma na swoim koncie sześć albumów oraz kilkanaście singli, z których dwa (Alive w roku 2003 i Last Goodbye - w 2006) awansowały na pierwsze miejsca szwedzkiej listy przebojów.

Dyskografia

Albumy

Single

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna 
 

Szwedzkie zespoły dance
Szwedzkie zespoły popowe
Uczestnicy Melodifestivalen